Son Fuster és un polígon industrial situat a la ciutat de Palma. Es troba entre les barriades del Rafal Vell, el Vivero i son Cladera.

Al polígon hi ha diverses naus industrials destinades al desballestament de cotxes i electrodomèstics; però també hi ha qualque concessionari de cotxes.
S'hi pot accedir a peu o en vehicle particular (a través del carrer d'Aragó) o bé amb la línia 16 de l'EMT o la línia M2 de la SFM

Polígons industrials